071  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Smolyan, in Bulgaria
 071  – prefisso telefonico del distretto di Ancona